Kosiny (Stare Kosiny) – dawna gmina wiejska
Miejscowości w Polsce:
 Kosiny Bartosowe
 Kosiny Kapiczne
 Stare Kosiny